Flesh and Blood est le titre de plusieurs œuvres :

Romans 

 , roman de Pete Hamill publié en 1977 ;
 , roman de Jonathan Kellerman publié en 2001.

Télévision

Séries télévisées 

 , sitcom diffusée en 1991 sur le réseau NBC.
 , série britannique en 4 épisodes, diffusée en 2020 sur ITV.

Téléfilms 

 , téléfilm américain d'Arthur Penn diffusée en 1968 ;
 , téléfilm américain de Jud Taylor diffusée en 1979.

Épisodes 

 , titre original de L'Oricy, épisode 1 de la saison 10 de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 , titre original de De chair et de sang, épisodes 9 et 10 de la série télévisée Star Trek: Voyager ;
 , titre original de De chair et de sang, épisode 17 de la saison 4 de la série télévisée The Unit : Commando d'élite.

Cinéma 

 , film muet américain d'Irving Cummings sorti en 1922 ;
 , film britannique d'Anthony Kimmins sorti en 1951 ;
 Flesh and Blood, titre original de La Chair et le Sang, film américain de Paul Verhoeven sorti en 1985.

Jeux et divertissements 
 Flesh and Blood, jeu de carte à collectionner crée par Legend Story Studios

Musique

Chanson 

 , chanson de Solomon Burke, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Wilson Phillips, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Oingo Boingo sorti le  sur la bande-son du film SOS Fantômes 2 ;
 , chanson de Johnny Cash, figurant sur l'album  sorti en  ;

Album 

 , album du groupe britannique Roxy Music sorti le  ;
 , album du groupe américain Poison sorti le  ;
 , album de Maddy Prior sorti le  ;
 , album de No Innocent Victim sorti le  ;
 , album de Mike Peters sorti le  ;
 , album du groupe australien The John Butler Trio sorti le .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre